Лумбьер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра и комарку Лумбьер. Занимает площадь 52,90 км². Население — 1383 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Города-побратимы 
  Ларуэн (Франция, с 1991)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры